A történelem legnépesebb városainak listája időrendben, a becsült népességük alapján.

Lista 
Az alábbiakban a történelem legnépesebb városait és városi területeit mutatjuk be a becsült népességek alapján, három híres kutató adatai szerint. A városnevek félkövér betűkkel szerepelnek, ha mindhárom forrás közel egyetért.

Figyelmeztetés: Nem teljes listaǃ A táblázat nem tartalmazza az Indus-völgyi civilizációhoz tartozó főbb városok adatait a Kr. e. 5000-től 1000-ig terjedő időszakra, Angkor városának adatait, melynek népessége a 12. században megközelíthette az 1 millió főt, sem az amerikai kontinens főbb városainak nagyságát a történelem folyamán, ahogy a legújabb felfedezéseket sem, például amelynek alapján a mai Jeruzsálem melletti egykori település nagyságát Kr. e. 7000 körül 2-3 ezer fősre becsülik.

Jegyzetek 

Városok